Закир Мамедов
 Мамедов, Закир Гусейн оглы (род. 1946) — азербайджанский учёный-физиолог.
 Мамедов, Закир Джаббар Бек оглы (1936—2003) — азербайджанский философ.
 Мамедов, Закир (род. 1967) — азербайджанский футболист.